Трёльч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Трёльч, Антон (1829—1890) — немецкий отолог, врач, профессор Вюрцбургского университета.
 Трёльч, Эрнст (1865—1923) — немецкий теолог, философ культуры.